Victor Leydet ist der Name folgender Personen:

* Victor Leydet (Politiker) (1845–1908), französischer Politiker
 Victor Leydet (Künstler) (1861–1904), französischer Maler und Zeichner